Сан-Хуан-де-ла-Энсинилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.  Занимает площадь 17,38 км². Население — 102 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы